Гилас может означать:
 Гилас — персонаж древнегреческой мифологии.

Персоналии 
  (род. 1957) — молдавский политик.